Інша жінка (, 1942) — комедійна мелодрама, США. Режисер — Рей Маккері.
 Інша жінка (, 1950) — кримінальна драма, США. Режисер — Джеймс В. Керн.
 Інша жінка (, 1988) — фільм-драма, США, 1988. Режисер — Вуді Аллен.
 Інша жінка (, 1992) — еротика, трилер, драма. Режисер — Джаг Мундра.
 Інша жінка (2004) — фільм режисера Маргарете фон Тротта.
 Інша жінка (2008) — фільм режисера Джейсон Прістлі.
 Інша жінка (Загублені) () — шоста серія четвертого сезону телесеріалу «Загублені».
 Інша жінка (2014) — фільм режисера Ніка Кассаветіса.
 Інша жінка — український міні-серіал режисера Олександра Басаєва.